Биг Хорн може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Биг Хорн (окръг, Монтана)
 Биг Хорн (окръг, Уайоминг)

 Други значения
 Биг Хорн (планина)